Константи́ни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Константини, Анджела — итальянская кёрлингистка.
 Константини, Дитмар (род. 1955) — австрийский футболист и тренер.
 Константини, Мария-Грация (в замуж. Лачеделли, род. 1943) — итальянская кёрлингистка.
 Константини, Стефания (род. 1999) — итальянская кёрлингистка.
 Константини, Шломи (род. 1955) — израильский нейрохирург, профессор.